Die Pacific Life Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 21. März 2004 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war Lleyton Hewitt, der dieses Jahr als Achter der Setzliste in der dritten Runde ausschied. Der Setzlistenerste Roger Federer schlug im Finale den Briten Tim Henman in zwei Sätzen. Für Federer war es der zweite Masters-Titel sowie der 14. Titel insgesamt.
Im Doppel traten die Titelverteidiger Wayne Ferreira und Jewgeni Kafelnikow nicht erneut an. Neue Turniersieger wurden die Franzosen Arnaud Clément und Sébastien Grosjean. Im Finale schlugen sie die Zimbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett. Es war für die Paarung der erste Masters-Titel, für Grosjean blieb es der einzige.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.724.600 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.974.600 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Indian Wells